Kerekhegy falu Horvátországban Muraköz megyében
 Kerekhegy falu Romániában, Kolozs megyében
 Kerekhegy település Ukrajnában
 Kerekhegy Solymár város része